Вильдт:

 Вильдт, Руперт (1905−1976) — германо-американский астроном.
 Вильдт — малый лунный ударный кратер на восточном крае диска видимой стороны Луны.